Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 9 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Tenant du titre en simple, Ivan Ljubičić remporte de nouveau l'épreuve face à Fernando González. C'est son .
 En double la paire tchèque Petr Pála/Pavel Vízner remporte le titre face à la paire autrichienne Julian Knowle/Jürgen Melzer. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Vienne
Sport en Autriche en 2006
Tennis en octobre 2006